Chang Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhang Shui (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Zhang Jiang, vattendrag, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar